Amerikai Egyesült Államok
 Fisher (Arkansas)
 Fisher (Illinois)
 Fisher (Louisiana)
 Fisher (Minnesota)
 Fisher (Missouri)
 Fisher (Nyugat-Virginia)
 Fisher (Oregon)
 Fisher (Pennsylvania)